Hartmuth steht für:

 männlicher Vorname, siehe Hartmut
 Hans C. W. Hartmuth (1908–1983), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Hardtmuth